Аустралијска певачица Дени Миног издала је пет студијских албума, осам компилација, двадесет девет синглова, двадесет и три спота и пет видео-албума. Истакла се почетком 1980-их улогама у телевизијском талент-шоуу Young Talent Time и сапуници Home and Away, пре него што је започела каријеру поп певачице почетком 1990-их.

У Аустралији и Уједињеном Краљевству, Миног је постигла успех сингловима као што су Love and Kisses и Success. Њен дебитантски студијски албум такође Love and Kisses објављен је у Великој Британији у јуну 1991. и октобру 1990. у Аустралији. Албум је достигао врхунац на осмом месту топ-листе UK Albums Chart, а Британска фонографска индустрија (BPI) доделила му је златни сертификат. Међутим, до изласка њеног другог студијског албума, Get into You (1993), њена певачка популарност је опала.

Крајем 1990-их, Миног је започела каријеру денс извођача у песми All I Wanna Do, која је завршила на првом месту листе UK Dance. Дени је 2001. године издала пему Who Do You Love Now? (у сарадњи с дуом Riva), а њен наредни албум, Neon Nights, досегао је осмо место у УК. Албум је произвео три сингла, међу којима је и I Begin to Wonder, који је у Великој Британији стигао до другог места.

Од 2007. године Дени је углавном паузирала музичку каријеру и фокусирала се на телевизију и модну марку Project D.

Албуми

Студијски албуми

Компилације

Синглови

Као главни извођач

Сарадње

Промотивни синглови

Остали наступи

Видеографија

Видео-албуми

Спотови

Референце

Спољашње везе 
 

Дискографије поп музике
Дискографије аустралијских извођача